Ceterach steht oder stand für verschiedene Streifenfarne:

 Milzfarn
 Hirschzungenfarn
 die (frühere) Gattung Ceterach